Amalteja ili Amalthea može značiti:

 Amalteja (mjesec), jupiterov satelit
 Amalteja (mitologija), pomajka Zeusa (grčka mitologija)
 113 Amalthea, asteroid
 Lady Amalthea je lik iz novele i animiranog filma The Last Unicorn.